Hars ist  der Familienname folgender Personen:

 Christoph Hars (1937–2021), deutscher Maschinenbauer und Hochschullehrer
 Henning Hars (* 1955), deutscher Brigadegeneral der Bundeswehr
 Silke Hars (* 1952), deutsche Verlegerin und Politikerin (CDU)